{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Мастерс
|-
|align = "center" | Фулем, Англия
|-
|align = "center" | 1975
|-
|align = "center" | West Centre Hotel 
|-
| Призовой фонд — ?
|-
| Победитель — £ 2 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | ''Финальный матч
|-
| Чемпион — Джон Спенсер|-
| Финалист — Рэй Риардон
|-
|}Мастерс 1975 (, также известен как Benson and Hedges Masters 1975 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший в West Centre Hotel, Фулем. Победителем турнира стал Джон Спенсер, обыгравший в финале Рэя Риардона со счётом 9:8. Судьба финального матча решалась в переигровке чёрного шара.

Это был первый розыгрыш Мастерс в истории снукера.

 Результаты 

 Первый раунд 
Матчи из 9 фреймов

 Джон Палмен 5:3 Клифф Торбурн  
 Алекс Хиггинс 5''':0 Билл Вербенюк

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Результаты турнира на top-snooker 

Мастерс (снукер)
1975 год в снукере